Il singolare del torneo di tennis Internacional Femenil Poza Rica 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Jovana Jakšić che ha battuto in finale Julia Cohen 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Julia Cohen (finale)
 Stéphanie Dubois (quarti di finale)
 Ol'ga Savčuk (secondo turno)
 María Irigoyen (semifinali)

 Alla Kudrjavceva (quarti di finale)
 Florencia Molinero (secondo turno)
 Chieh-Yu Hsu (secondo turno)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Poza Rica 2013